Hoja del antel puede referirse a:

 el nombre común de la planta Plantago major;
 el nombre común de la planta Plantago media.